Taractes är ett släkte av fiskar. Taractes ingår i familjen havsbraxenfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsbraxenfiskar
Taractes